Джехути — древнеегипетское имя. Может означать:
 Джехути — одно из имён бога Тота.
 Джехути (фараон) — фараон XVI династии.
 Джехути (военачальник) — военачальник фараона XVIII династии Тутмоса III.